Rodolfo Sánchez Taboada - Mexicaans politicus en militair
 General Taboada (departement) - provinciaal departement in Argentinië